Un patron (du latin patronus issu de « pater »  avec comme sens dérivé le « protecteur ») désigne en général un protecteur, un défenseur, et dans l'usage moderne courant le dirigeant qui a le pouvoir effectif. Pourtant le terme peut recouvrir d'autres acceptions.

Personne 

 Dans la Rome antique, le patron est le protecteur de plus faible que lui. C’est généralement un patricien ou un riche plébéien qui protège un client, soit un plébéien, soit un ancien esclave qu’il a affranchi, ou un descendant d’esclave affranchi par ses propres ancêtres. Avec la conquête, le patronage s'étend à des collectivités entières, le général vainqueur devenant le patron de la cité conquise: l'aristocratie sénatoriale se constitue ainsi d'immenses clientèles dans tout le monde soumis à Rome. 
 Un saint patron est le protecteur ou défenseur (au sens religieux) d'une église, un pays, une ville, d'une communauté ou de personnes qui portent son nom.
 Chez les compagnons, le patron est celui qui forme l'apprenti 
 A l'université, c'est le maître ou le professeur sous la direction de qui on travaille (Patron de thèse)
 En milieu hospitalier, le patron est le responsable à la tête d'un service, superviseur des médecins-assistants.
 Dans une organisation, le patron est celui qui détient le pouvoir hiérarchique soit en raison de l'organigramme (chef d'entreprise), soit parce qu'il est mandataire social (président-directeur général ou gérant) ;
 Dans la marine nationale, le « pacha » désigne familièrement le commandant d'un navire de guerre. Le patron désigne le commandant d'une petite embarcation, mais aussi l'appellation commune pour les grades de maître et parfois de premier-maître. Le terme s'applique également aux commandants des petits bateaux de pêche. L'anglicisme «skipper», employé dans la navigation de plaisance, a le même sens.

Patronyme 

 Emmanuel Patron est un acteur français, né le  à Levallois-Perret.
 Patron, un chien de l'armée ukrainienne, détecteur d'explosifs.

Technique 
 
 En couture, un patron désigne un modèle, un plan ;
 En géométrie, dans une acception inspirée de la couture, un patron désigne un modèle plan pour un objet de l'espace à trois dimensions, qu'on obtient par pliage ;
 En informatique, un patron de conception (de l'anglais design pattern) est un modèle découlant des bonnes pratiques en matière de développement logiciel ;
 En félinotechnie, le patron désigne le motif d'une robe de chat.

Autres
 Patrón, marque de luxe de tequila fabriquée au Mexique.

Articles connexes 
 Client (économie)
 Dame patronnesse
 Paternalisme
 Patronat
 Patronage
 

zh:老板